El Sabinal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Sabinal, Socoltenango, 
 El Sabinal, Michoacán de Ocampo, Tuxpan, 
 El Sabinal, Oaxaca, 
 El Sabinal, Simojovel, 

Robotskapade Mexikoförgreningar